Бенсберг () — многозначный термин:

 Бенсберг — барочный замок XVIII века в Германии.
  — городской район города Бергиш-Гладбах в Германии.
  — возвышенность в районе Швальм-Эдер в Германии.